Интегра́л Юнга — обобщение понятия интеграла Римана и Дарбу, эквивалентное интегралу Лебега. Дано Юнгом в 1905 году. Основная идея Юнга состояла в расширении понятия интеграла Римана путём замены сегментов разбиения множествами и в допущении счетных разбиений.

Определение 

Интегралом Юнга по измеримому множеству  называется выражение:

  , где

 - некоторое множество,  - ограниченная интегрируемая функция,
, .

См. также 
 Интеграл Лебега
 Интеграл Дарбу

Примечания

Литература 
 

Интегральное исчисление
Юнга